Зеленорощинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зеленорощинский сельсовет — в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Зелёнорощинский сельсовет — в Александровском районе Оренбургской области.